Zoulikha est un prénom pouvant désigner:

Prénom
Zoulikha (1957-1993), chanteuse algérienne
Zoulikha Bouabdellah (née en 1977), artiste plasticienne franco-algérienne
Zoulikha Nasri (1935-2015), femme politique marocaine
Zoulikha Oudai (1911-1957), résistante algérienne
Zoulikha Tahar (née en 1992), poétesse et slameuse algérienne

Homonymie de prénom
Prénom arabe